Верешть () — комуна в Румунії, у повіті Джурджу.
 Верешть () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Адміністративний центр комуни Верешть.
 Верешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Верешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Верешть.
 Верешть () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Доробанцу.